Bob Moore (muzikant) (1932-2021), Amerikaans bassist en studiomuzikant
 Bob Moore (motorcrosser), Amerikaans motorcrosser
 Bobby Moore (voetballer) (1941 – 1993), Engels voetballer